Die Oberste Liga 1992 war die 1. offizielle Spielzeit der höchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Sie begann am 19. April 1992 und endete am 21. November 1992. FK Qairat Almaty konnte sich den Meistertitel sichern.

Modus 
Die 24 teilnehmenden Mannschaften wurden in zwei Gruppen von 11 bzw. 13 Teams aufgeteilt. In der ersten Phase trat jede Mannschaft zweimal gegeneinander an; einmal zu Hause und einmal auswärts. Danach qualifizierten sich die sieben besten Teams für die Meisterrunde, die anderen spielten in der Abstiegsrunde drei Absteiger aus.

Vereine

Erste Runde

Gruppe A

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore
Jenbek Schesqasghan zog nach zwei Spielen (0:0 gegen Arman Kentau und 0:2 bei Zelinnik Zelinograd) zurück. Die Ergebnisse wurden für ungültig erklärt.

Kreuztabelle

Gruppe B

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Zweite Runde

Meisterrunde

Abschlusstabelle 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der ersten Runde wurden mit eingerechnet. Gespielt wurde jeweils in Hin- und Rückspiel gegen Mannschaften aus der anderen Vorrundengruppe.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Abstiegsrunde

Abschlusstabelle 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der ersten Runde wurden mit eingerechnet. Gespielt wurde jeweils in Hin- und Rückspiel gegen Mannschaften aus der anderen Vorrundengruppe.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Kasachstan 1992 bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1992
Fußballsaison 1992